Си́лич (, ) — белорусская и украинская фамилия.

Известные носители 
 Силич, Аникей (?—1663) — черниговский полковник Войска Запорожского.
 Силич, Владислав Иванович (1904—1944) — белорусский советский шахматист, мастер спорта СССР (1939).
 Силич, Кирилл Евгеньевич (род. 1990) — украинский футболист, полузащитник.
 Силич, Любовь Николаевна (1907—1991) — русская советская театральная художница, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Силич, Теодор — албанский шахматист.

См. также 
 Силичи — дворянский род.

Примечания